Алекса́ндр Ре́зник:
 Резник, Александр Ефимович (1916—1979) — советский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.
 Резник, Александр Маркович (род. 1932) — учёный-химик, заслуженный деятель науки Российской Федерации.